Am 18. Januar 1969 um 18:50 Uhr wurde die Hitparade zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt und nach acht Ausgaben im Jahr 1969 ab 1970 jeweils zwölf Mal jährlich am Samstagabend präsentiert. Die Hitparade startete mit 14 Kandidaten. Es wurden (zunächst per Postkarte) 5 Sieger von den Zuschauern gewählt, die dann in der Folgesendung von Platz 5 an aufsteigend wieder auftraten sowie 9 Neuvorstellungen (ab 20. März 1971 nur noch 8 Neuvorstellungen).

Während die Ausgabe 1 der Sendung vom 18. Januar 1969 inzwischen auf DVD erschienen ist, sind die Folgen 2 bis 25 aus den Jahren 1969 bis 1971 durch die damalige Verwendung mangelhaften Bandmaterials bereits vor Jahrzehnten für immer zerstört worden. Die Folgen konnten jedoch – außer Folge 3 – aus verschiedenen privaten Tonaufnahmen als Hörfassung in großen Teilen rekonstruiert werden.

Da viele der zu diesen Ausgaben aufgelisteten Titel in Vergessenheit gerieten, konzipierte der Moderator Dirk Dämkes für das deutsche Internetradio memoryRADIO die sogenannten Radio-Versionen und startete diese zum 40. Geburtstag der Sendung im Januar 2009. Hier liefen bis Ende 2011 also nochmal alle zum Teil sehr seltenen Originalaufnahmen von Neuvorstellungen und platzierten Titel der ersten drei Jahre einschließlich der verschollenen Ausgaben jeweils im Abstand von exakt 40 Jahren zur TV-Sendung im ZDF. Auf der Internetseite zur Sendung (siehe unter Weblinks) gibt es zudem noch eine Galerie mit den damaligen Single-Covern der Titel aus der jeweiligen Sendung.

In den aktuellen Wiederholungen sind die Auftritte von Peter Alexander aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.



Bedeutung der Farben: • rosa Feld = Titel nur erwähnt/kurz angespielt• grünes Feld = Live gesungen

1969

1970er Jahre

1970

1971 
Ab der 26. Folge (Internationale Funkausstellung in Berlin) wird die Hitparade auch in Österreich ausgestrahlt.

1972

1973

1974

1975

1976

1977 

(* Die Interpreten mit den meisten Hitparaden-Auftritten der ersten 99 Sendungen mit ihren aktuellen Titeln)

1978 
Ab Ausgabe 101 keine Zuschauerabstimmung mehr, sondern reine Verkaufszahlenhitparade, ermittelt durch Media Control

1979

1980er Jahre

1980 
ab Ausgabe 125 wieder Rückkehr zur Vorauswahl durch eine Jury und Abstimmung durch die Zuschauer

1981 
für die Sendung 145 wurden 19 Titel an fünf Tagen auf der in dieser Woche stattfindenden Funkausstellung in Berlin vorgestellt und die Tagesgewinner durch angeschlossene Zuschauer per TED und die Zuschauer in der Halle 5 ausgewählt. Außerdem wurde ein Titel aus der Sendung von Hans Rosenthal "Sie texten, wir spielen" übernommen.

Ab Ausgabe 145 Ausstrahlung in Stereo.

1982 
Ab Sendung 152 wurden die Plätze 1–3 durch TED gewählt.

1983

1984 
Folge 183 war die letzte reguläre Ausgabe, die von Dieter Thomas Heck moderiert wurde.

1985 
Ab Folge 184 moderierte Viktor Worms die Hitparade.

1986

1987 
Ab Folge 209 können die Interpreten auch in einer anderen Sprache singen. Ein deutscher Einfluss muss aber vorhanden sein. Die Platzierung wird nun mittels Tippschein ermittelt.

1988 
Ab der Folge 228 wurden drei Titel von Media Control und vier aus acht Titeln über das Tippscheinverfahren ermittelt.

1989 
Folge 243 war die letzte reguläre Ausgabe, die von Viktor Worms moderiert wurde.

1990er Jahre

1990 
Ab Folge 244 wird die Hitparade, bis zu ihrem Ende im Jahre 2000, von Uwe Hübner moderiert.

1991

1992 
Ab Folge 269 wurde wieder auf deutsch und live gesungen.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000er Jahre

2000

Sondersendungen 
Die Super-Hitparaden präsentierten Hits der 1960er, 1970er und 1980er Jahre unter dem Motto „Ein Herz für Kinder“ aus der Philipshalle in Düsseldorf, der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden, der Freiheitshalle in Hof und aus der Ostseehalle in Kiel. Die Hitauswahl erfolgte mittels Abstimmung per Postkarte von Hörern von Radio Luxemburg und Lesern der Bildzeitung, die zuvor Lieder der Interpreten zur Auswahl gestellt hatten. In der dritten Sendung wurde das Lied Himbeereis zum Frühstück von Hoffmann & Hoffmann wegen der Trennung des Duos durch Mike Krügers Der Nippel ersetzt.

Die Superhitparaden mit den Hits der Jahre ’83, ’84 und ’85 standen ebenfalls unter dem Motto „Ein Herz für Kinder“. Die Interpreten der Superhitparaden – Hits des Jahres ’83 aus der Saarlandhalle in Saarbrücken, ’84 aus der Frankenhalle in Nürnberg und ’85 aus der Dortmunder Westfalenhalle wurden von Media Control aus den Rundfunk- und Fernsehauftritten sowie aus den Verkaufszahlen der Schallplattengeschäfte ermittelt. Außerdem mussten die Lieder zuvor in der Hitparade gesungen worden sein. Die Auftritte erfolgten in alphabetischer Reihenfolge (Ausnahme: Howard Carpendale, der von seinem Konzert aus Hamburg zugeschaltet wurde).

Moderator der Superhitparaden war, bis auf die Hits des Jahres ’85, die von Viktor Worms moderiert wurde, Dieter Thomas Heck. Durch ein Meinungsforschungsinstitut ausgewählte, repräsentative Zuschauer ermittelten nach jedem Gruppendurchgang einen Sieger per TED und aus den Gruppensiegern am Ende der Sendung den Gesamtsieger, ebenfalls per TED. So war es jedoch nicht möglich, dass ein Lied mit einer höheren, prozentualen Gewichtung (im Vergleich zu einer anderen Gruppe) an der Endausscheidung teilnehmen kann.

In der Superhitparade – Hits des Jahres ’83 – werden die 20 Auftritte zu fünf Liedern in vier Gruppen aufgeteilt. Die erfolgreichsten Hits des Jahres ’84 wurden in zwei Halbjahresgruppen zu je acht Liedern präsentiert. Die erfolgreichsten Hits des Jahres ’85 wurden in zwei Halbjahresgruppen zu je sieben Liedern präsentiert. Beim ersten Durchgang fiel der TED aus, so dass Herr Denninger im Studio den Gewinner verkündete.

Weblinks 
 memoryRADIO
 Episodenliste auf fernsehserien.de
 Episodenliste auf wunschliste.de

Einzelnachweise 

!Zdf Hitparade Folgen
Zdf Hitparade
Zdf Hitparade Folgen